Святий Теофілакт — християнський святий та сповідник, монах, єпископ міста Нікомедія (сьогодні Ізміт, Туреччина).
 Теофілакт (митрополит Київський) — митрополит Київський.
 Лопатинський Теофілакт (1670-ті pp. — 1741) — богослов і церковний діяч.

Чоловічі імена